Cet article liste les ministres du Conseil d'État de Finlande .

Liste

Références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Liste des sénateurs finlandais
 Liste des ministres finlandais par portefeuille ministériel

Ministre finlandais
Liste de personnalités politiques finlandaises